Кюр:

 Кюр — посёлок городского типа в Шамкирском районе Азербайджана.
 Кюр — калмыцкое национальное блюдо.
 Кюр, Герд (род. 1952) — австрийский композитор и дирижёр.
 Кюр, Ленни (род. 1950) — нидерландская певица.
 Кюр, Пол (род. 1971) — американский рок-музыкант, писатель и художник.
 «Кюр» — прежнее название футбольного клуба «Энергетик» из Мингечевира.

См. также 
 Кюр даши — остров в Каспийском море